Příjmení Szczepański nosí více významných osobností:

 Aneta Szczepańská (* 1974) – reprezentantka Polska v judu
 Jan Szczepański (1913–2004) – polský sociolog
 Mieczysław Szczepański (1837–1904) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Nora Szczepańska (1914–2004) – polská spisovatelka